Та́йлер Гре́гори Око́нма (; род. 6 марта 1991), более известный как Tyler, the Creator — американский рэпер, автор песен, продюсер, режиссёр видеоклипов и дизайнер. Обладатель «Грэмми» 2020 и 2022 года за лучший рэп-альбом.

Ранняя жизнь 
Тайлер Грегори Оконма родился 6 марта 1991 года в Ладера-Хайтс, штат Калифорния. Его отец — нигериец, а мать — афроамериканка с европейско-канадскими корнями. По словам Тайлера, он никогда не видел своего отца. Ранние годы жизни провёл в Ладере Хайтс и Хоторне (город на юго-западе округа Лос-Анджелес). В возрасте семи лет он начал создавать обложки для своих воображаемых альбомов, включая трек-лист с ещё ненаписанными песнями. В возрасте 14 лет самостоятельно научился играть на фортепиано. За двенадцать лет обучения он сменил 12 разных школ в Лос-Анджелесе и Сакраменто. Тайлер работал в «FedEx» меньше двух недель, а также в «Starbucks» более двух лет. Свой псевдоним Тайлер получил благодаря социальной сети myspace. Выкладывая туда контент, пользователь получал префикс «Creator, The Creator», и в итоге профиль Тайлера имел название «Tyler, The Creator».

Музыкальная карьера 
В настоящее время выпускает музыку на британском независимом лейбле XL Recordings и на собственном лейбле Odd Future Records и является лидером коллектива OFWGKTA, исполняющего альтернативный хип-хоп. Он читал рэп на большинстве треков OFWGKTA и спродюсировал их, а также оформлял обложки всех релизов группы и, по собственному заявлению Тайлера в интервью DJ Semtex, разрабатывает всю одежду участников и другую атрибутику.

25 декабря 2009 года Тайлер самостоятельно выпустил дебютный микстейп Bastard, который занял 32-е место в списке лучших релизов года, по мнению редакции Pitchfork Media. 11 февраля 2011 года Тайлер выпустил видео на песню «Yonkers» — первый сингл с его дебютного студийного альбома Goblin, вышедший 10 мая того же года. Видеоклип привлёк внимание нескольких онлайновых СМИ и позднее был номинирован на премию MTV.

Второй альбом Тайлера Wolf вышел 2 апреля 2013 года.

Следующим трудом артиста стал альбом Cherry Bomb, вышедший 13 апреля 2015 года. Альбом состоит из 13 треков.

Tyler, The Creator занял 9-е место в рейтинге «25 лучших рэперов мира не старше 25 лет», который составил журнал Complex.

21 июля 2017 года Тайлер опубликовал альбом под названием Flower Boy. Альбом вышел на лейбле Columbia Records. Альбом получил широкое признание критиков за уникальное сочетание жанров, коллаборации и продакшн. Flower Boy дебютировал под № 2 в чарте Billboard 200 и был номинирован на премию «Грэмми» в категории «Лучший рэп-альбом» в 2018 году.

17 мая 2019 года выложил в сеть свой пятый студийный альбом Igor, состоящий из 12 треков.

25 июня 2021 года был выпущен его шестой студийный альбом Call Me If You Get Lost. Альбом состоит из 16 треков.

Критика 
Оконма был подвергнут критике за использование гомофобных выражений, в частности, — эпитета «faggot» в текстах своих песен, а также в записях в «Твиттере». Он отверг обвинения в гомофобии, заявив: «Я не гомофоб. Я просто говорю faggot и использую слово gay как прилагательное для описания тупого дерьма», и «Я не гомофоб. Я просто думаю, что слово faggot задевает и ранит людей». Он также сказал: «Ну, у меня есть фанаты-геи, и мои высказывания их не оскорбляют, поэтому я не знаю. Если вас это задевает, значит, это вас задевает. Если вы назовёте меня ниггером, то мне будет всё равно, лично мне. Некоторые люди могут воспринять это по-разному; мне лично всё равно». Несмотря на высказывания Оконмы, истолкованные как гомофобные, он был одним из первых, кто публично поддержал Фрэнка Оушена после его каминг-аута. Тексты песен «Foreword», «Garden Shed» и «I Ain’t Got Time!» с альбома «Flower Boy», а также позже вышедшей «Ziploc», стали причиной спекуляций о том, что Оконма сам совершил каминг-аут как гей. В интервью в августе 2017 года Оконма рассказал о бойфренде, который был у него в 15 лет, однако позже заявил, что это было лишь образным выражением.

Оконма также был раскритикован за мизогинистские тексты песен и графические изображения, на которых были изображения насилия в отношении женщин. Брент Ди Кресченцо из журнала Time Out Chicago пишет, что изнасилование является «доминирующей темой» альбома Goblin. The Fader подсчитали, что за 73 минуты, из которых состоит альбом Goblin, около 68 раз прозвучало слово bitch. Участницы канадского поп-дуэта Tegan and Sara критиковали оскорбления Тайлера в его Твиттере, на что тот ответил: «Если Тиган и Сара нуждаются в крепком члене — зовите!».

В своём треке Yonkers Тайлер выразил неуважение к многочисленным артистам, как рэпер B.o.B, певец Бруно Марс и Хейли Уильямс — вокалистка группы Paramore. Также Тайлер унизил Бруно Марса в совместной песне с The Game «Martians vs. Goblins». B.o.B ответил песней «No Future», в которой нелестно отзывается о коллективе Тайлера, Odd Future. По иронии судьбы Тайлер похвалил песню, изначально не думая, что это был дисс. Бруно Марс в ответ на строчку «stab Bruno Mars in his goddamn esophagus» сказал: «Тайлер должен встать в очередь, чтобы ударить меня ножом… Тайлер определённо не первый парень, который сказал что-то подобное, и он не будет последним».

Личная жизнь 
Оконма идентифицировал себя как атеист и имел явно антирелигиозные тексты в своей музыке, особенно на альбомах Bastard и Goblin. 

Он заядлый скейтбордист с 2002 года и коллекционирует велосипеды BMX. 

Оконма был предметом обсуждений относительно его сексуальности, и он сделал многочисленные прямые отсылки в текстах песен и интервью на тему того, что у него были однополые отношения или он испытывал однополые влечения.

Оконма болен астмой. Он был замечен с ингалятором на сцене.

Дискография

Студийные альбомы 
 Bastard (2009)
 Goblin (2011)
 Wolf (2013)
 Cherry Bomb (2015)
 Flower Boy (2017)
 Igor (2019)
 Call Me If You Get Lost (2021)

Фильмография

Как режиссёр

Видеоклипы

Примечания

Ссылки 

Режиссёры видеоклипов США
Исполнители Columbia Records
Исполнители XL Recordings
Музыканты альтернативного хип-хопа
Музыканты из Лос-Анджелеса
Рэперы, известные под псевдонимами
Лауреаты премии «Грэмми»
 
Киноактёры США